Lamar (Carolina del Sud)
 Lamar (Colorado)
 Lamar (Missouri)
 Lamar (Oklahoma)
 Lamar Heights, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Lamar Mounds
 comtat de Lamar
 Rogelio Lamar Heredia (Gijón, 1972), futbolista asturià que ocupa la posició de defensa